Името Крушовица носят три български села:

 Крушовица, област Враца
 Крушовица, област Плевен
 Крушовица, Софийска област